Абдульманов Рим Салимьянович (род. 7 сентября 1956) — артист балета. Народный артист Башкирской АССР (1989). Заслуженный артист Российской Федерации (1998). Доцент ВЭГУ, профессор Башпедуниверситета.

Биография 
Абдульманов Рим Салимьянович родился 7 сентября 1956 года в д. Большая Ибрагимовка Гафурийского района БАССР (ныне д. Ибрагимово Гафурийского района РБ).

Окончил Российскую Академию театрального искусства в 1996 году (педагоги Е. П. Валукин, Л. М. Таланкина).

Работал 1973 солистом (с 1973 г.), педагогом репетитором (с 1989 г.) Ансамбля народного танца им. Ф.Гаскарова.

Семья: жена, Заслуженная артистка РБ Гузэлия Абдульманова, с 1993 года работает в Башкирском государственном театре оперы и балета директором балетной труппы. Дочь Абдульмановых Флюра — солистка ансамбля имени Файзи Гаскарова,

Творчество 
Рим Салимьянович — исполнитель сольных танцев и партий в танцах «Азамат», «Гульназира», «Еҙ үксә» («Медный каблук»), «Салауат» («Салават»), «Төньяҡ амурҙары» («Северные амуры»), «Һунарсы» («Охотник»; см."Перовский").

Награды и звания 
 Заслуженный артист Российской Федерации (1998)
 Народный артист Башкирской АССР (1989)
 Заслуженный артист Башкирской АССР (1983)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20131203080244/http://xn--p1acf.xn----7sbacsfsccnbdnzsqis3h5a6ivbm.xn--p1ai/index.php/prosmotr/2-statya/8134-abdulmanov-rim-salimyanovich
 http://www.journal-ufa.ru/index.php?id=2387&num=120